Termenul „Asasin” se poate referi la:

 Persoană care săvârșește un asasinat, ucigaș, criminal care omoară mișelește și premeditat pe cineva.
Asasinii, sectă musulmană șiită cu caracter secret care a acționat în sec. XI-XIII pe teritoriul statelor Iran, Siria și Liban

Vezi și
Asasinat, omor, omucidere
Asasinare